Фудбалска репрезентација Израела (хебрејски: נבחרת ישראל בכדורגל) је фудбалски тим који представља Израел на међународним такмичењима.

Фудбалски савез Израела основан је под именом Фудбалски савез Палестине (ФСП) 1928. године, 20 година пре оснивања државе Израела и на крају Британског мандата у Палестини. ФСП је прихваћен као члан ФИФА 1929. Израел је учествовао у квалификацијама за Светско првенство на три различита континента (Азија, Европа и Океанија), пре него што се сместио у Европу као члан УЕФА 1994. године (иако се цела територија Израела налази у Азији). Израелски национални фудбалски тим се само једном квалификовао на завршни турнир Светског првенства и то 1970. године у Мексику.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лига нација

Играчи

Највише наступа

Најбољи стрелци

Селектори

Палестински/Ерец Израел селектори 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио

Израелски селектори 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио

Извори

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Израела

Израел
Фудбал у Израелу
Репрезентације Израела